Le Prisonnier du Caucase (en russe Кавказский пленник, Kavkazskiy plennik) peut faire référence à :

 la Guerre du Caucase, 1817–1864 ;

Théâtre 

 Le Prisonnier du Caucase, ballet de Charles-Louis Didelot monté à Saint-Pétersbourg en 1823 ;
 Le Prisonnier du Caucase, premier opéra du compositeur César Cui sur un livret inspiré par Pouchkine, 1857-1885 ;
 Le Prisonnier du Caucase, ballet de Rostislav Zakharov, musique de Boris Assafiev, datant de 1938.

Littérature 

 Le Prisonnier du Caucase, poème d'Alexandre Pouchkine paru en 1821 ;
Les Prisonniers du Caucase, nouvelle de Xavier de Maistre, parue en 1825 ;
 Le Prisonnier du Caucase, poème de Mikhaïl Lermontov, paru en 1828 ;
Le Prisonnier du Caucase, récit de Léon Tolstoï, paru en 1872 ;
Le Prisonnier du Caucase, nouvelle de Vladimir Makanine, parue en 2000.

Cinéma 

 Le Prisonnier du Caucase, film russo-italien de Giovanni Vitrotti sorti en 1911 ;
 Le Prisonnier du Caucase, film soviétique de Giorgi Kalatozichvili sorti en 1975 ;
 Le Prisonnier du Caucase, film kazakho-russe de Sergueï Bodrov sorti en 1996.
 La Prisonnière du Caucase, film soviétique de Leonid Gaïdaï sorti en 1967 dont le titre est une parodie.